«Lighthouse» puede referirse a:

Música 
 Lighthouse (1968–), banda canadiense (activa en intervalos 1968–1976, 1982, 1992–presente);
 Lighthouse Family (1993-2003), dúo musical británico de rhythm & blues;
 Edison Lighthouse (1970-1977, 2001-), banda de pop británica;
 "Lighthouse" (2011), canción de Westlife;

Cine y televisión 
 Lighthouse (2010), episodio (T5E6) de Lost/Perdidos;

Literatura 
 "Al faro" / "To the Lighthouse" (1927), quinta novela de Virginia Woolf;